Black River, término que en inglés significa río negro, hace referencia a varios artículos:

Literatura 
 Más allá del río Negro o Beyond the Black River, uno de los relatos de fantasía de Conan el Bárbaro, escrito por Robert E. Howard y publicado por primera vez en 1935 en la revista Weird Tales.

Lugares 
Distrito de Black River, isla de Mauricio.
Black River (Jamaica), ciudad.

En EE. UU.
Black River (Nueva York), villa del estado de Nueva York
Municipio de Black River (condado de Harnett, Carolina del Norte)
Municipio de Black River (condado de Cumberland, Carolina del Norte)

Ríos en EE. UU. 
 Río Big Black, atraviesa parte del estado de Misisipi.
 Río Negro (Arizona)
 Río Negro (Nueva York)

Música 
 The Black River, canción del grupo de heavy metal The Sword, basada en el relato de Conan publicado en 1935.